Llista d'asteroides del 172001 al 173000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|172001-172100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|172101-172200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|172201-172300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|172301-172400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|172401-172500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|172501-172600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|172601-172700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|172701-172800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|172801-172900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|172901-173000 [ modifica]

|-
|}